

Sigle 
 Giunzione temporoparietale (Temporoparietal junction) – zona anatomica del cervello

Codici 
 TPJ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Taplejung (Nepal)
 tpj – codice ISO 639-3 della lingua tapieté